Николай Черепнин: Черепнин, Николай Николаевич (1873—1945) — русский композитор, дирижёр и педагог.
 Черепнин, Николай Петрович (1877—?) — русский историк.